Нешовић (Гајица: Nešović) је српско презиме. То је патроним и значи потомак Неша. Оно се може односити на следеће људе:

 Алексеј Нешовић (1985– ), босанскохерцеговачки-српски кошаркаш
 Горица Нешовић (1964– ), српска радијска новинарка
 Ивана Нешовић (1988– ), српска одбојкашица

Референце 

Српска презимена